Philippsdorf případně Philipsdorf je německý název sídel v Česku:

 Filipov (Jiříkov) – místní část města Jiříkov v okrese Děčín
 Filipovice (Hradec nad Moravicí) – místní část města Hradec nad Moravicí v okrese Opava
 Filipovice (Bělá pod Pradědem) – místní část obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník
 Filipovské Chaloupky – místní část obce Dobronín v okrese Jihlava
 

Německé názvy sídel v Česku